Eurovision se poate referi la:

 Concursul muzical Eurovision
 Concursul muzical pentru copii Eurovision Junior
 Concursul de dans Eurovision